Лакуріле () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Бісока.
 Лакуріле () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Чофринджень.